Eerste klasse (1951/1952) była 49. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna RSC Anderlecht. Nowym mistrzem Belgii został zespół RFC Liège.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1951 w piłce nożnej
1952 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii